Jongen van de straat (lied van Lil' Kleine), een lied van Lil' Kleine uit 2020
Jongen van de straat (album van Lil' Kleine), een album van Lil' Kleine uit 2020
Jongen van de straat (Cor, Boef & Mula B), een lied van Cor, Boef en Mula B uit 2022